Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Constanța, en Roumanie, du 22 octobre au 2 novembre 1963.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classement 9-13

Classement 1-8

Classement final 

1963
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1963
Europe féminin 1963
Europe féminin
1963 en Roumanie
Sport en octobre 1963
Sport en novembre 1963